Либеров — фамилия; имеет женскую форму Либерова.

Известные носители:
 Либеров, Алексей Николаевич (1911—2001) — советский живописец, народный художник РСФСР, член-корреспондент АХ СССР.
 Либеров, Пётр Дмитриевич (1904—1984) — советский археолог, скифолог, доктор исторических наук.
 Либеров, Роман Александрович (род. 1980) — российский режиссёр.

Либерова 
 Либерова, Лия Соломоновна (1948—2010) — русский литератор (поэт, прозаик, драматург), переводчица.